Флаг муниципального образования Моревское сельское поселение Ейского района Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 27 сентября 2010 года решением Совета Моревского сельского поселения № 39 и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 6571.

Описание 
«Полотнище жёлтого цвета с отношением ширины к длине 2:3, несущее вдоль верхнего края голубую полосу в 1/4 полотнища; посередине основной части полотнища — красное изображение петуха; на полосе — дважды воспроизведено жёлтое с красным изображение пламени».

Обоснование символики 
Флаг языком символов и аллегорий отражает исторические, культурные и экономические особенности сельского поселения.

Изображение петуха аллегорически указывает на крупнейшую в крае птицефабрику, являющуюся основой экономического развития поселения.
Петух — символ бдительности, защиты, храбрости, активности и возрождения. С древнейших времён петух также является солнечным символом.

Пламя символизирует источник жизни, справедливость. Изображение пламени аллегорически указывает на то, что находящаяся на территории поселения и крупнейшая в крае птицефабрика в настоящее время принадлежит Газпрому, и на то, что поселение газифицировано одним из первых в районе.

Два изображения пламени указывают на количество населённых пунктов в составе поселения.

Красный цвет символизирует красоту, праздник, труд.

Голубой цвет (лазурь) символизирует чистое небо, честь, веру, искренность, добродетели и возвышенные устремления.

Жёлтый цвет (золото) символизирует солнечный свет, сельское хозяйство, величие, достаток, стабильность и процветание, прочность, а также говорит о верности, славе и заслугах жителей сельского поселения, и аллегорически указывает на хлебные нивы поселения.

Примечания